Yogo steht für:

 Yogo (Japan), ehemalige Stadt in der Präfektur Shiga, Japan 
 Yogo (Niger), Dorf in der Gemeinde N’Gourti, Niger
 Yogo, Saphir-Varietät aus der Schlucht Yogo Gulch in Montana, Vereinigte Staaten, siehe Saphir (Yogo)